Fourplay est un groupe de jazz américain ;
 Fourplay (album), album du groupe The Sensational Alex Harvey Band sorti en 1977 ;
 Fourplay (film), un film américano-britannique sorti en 2001.